Michael Holt (Engels voetballer)
 Michael Holt (Duits voetballer)
 Michael Holt (snookerspeler) - Engels snookerspeler 
 Michael Holt (muzikant) - Amerikaans muzikant
 Michael Holt (schrijver) - Brits puzzleboek-schrijver